Diamond Cut Diamond – film del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Diamond Cut Diamond – film del 1913 diretto da Lloyd B. Carleton 
Diamond Cut Diamond – film del 1914 diretto da Warwick Buckland